В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Irish Open 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Пет Преторіус 2-6, 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Пет Преторіус (фінал)
 Леслі Гант (півфінал)
 Карен Крантцке (півфінал)

 Бренда Кірк (чвертьфінал)
 Сесі Мартінес (чвертьфінал)
 Жеральдін Барнівіль (чвертьфінал)
 Сью Мінфорд (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Irish Open